Pär Djoos, švedski hokejist, * 11. maj 1968, Mora, Švedska.

Djoos je v švedski ligi igral za klube Mora IK, Brynäs IF, Västra Frölunda HC in Södertälje SK, od tega enajst sezon za Brynäs IF, s katerim je v sezoni 1998/99 tudi osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V sezoni 1998/99 pa je bil tudi najboljši podajalec švedske lige. Leta 1986 je bil kot 127. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, za katerega je zaigral v sezoni 1990/91, v ligi NHL je igral še za New York Rangerse. V sezoni 1993/94 je igral za HC Lugano v švicarski ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 20
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 30
| 9
| 5
| 14
|
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 86
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 23
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 34
| 4
| 11
| 15
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 40
| 1
| 17
| 18
|
| 44
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 37
| 5
| 13
| 18
|
| 36
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 90/91
|
| 20
| 2
| 9
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 90/91
|
| 14
| 1
| 8
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 90/91
|
| 26
| 0
| 12
| 12
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 91/92
|
| 51
| 1
| 18
| 19
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 92/93
|
| 70
| 16
| 53
| 69
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 92/93
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 36
| 11
| 23
| 34
|
| 33
|
| 9
| 0
| 7
| 7
|
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 22
| 5
| 4
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 11
| 1
| 7
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 95/96
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 3
| 15
| 18
|
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 44
| 9
| 23
| 32
| +3
| 40
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 5
| 43
| 48
| +22
| 56
|
| 14
| 1
| 12
| 13
| +7
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Evropska liga
| 99/00
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 48
| 5
| 23
| 28
| +12
| 40
|
| 11
| 1
| 5
| 6
| -2
| 20
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 43
| 2
| 17
| 19
| -2
| 44
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -5
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 18
| 2
| 7
| 9
| +3
| 28
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 14
| 0
| 6
| 6
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 759
| bgcolor="#7FFF00" | 94
| bgcolor="#7FFF00" | 336
| bgcolor="#7FFF00" | 430
| bgcolor="#7FFF00" | +38
| bgcolor="#7FFF00" | 667
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 50
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Binghamton Rangers
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Södertälje SK